tuczarnia – pomieszczenie, w którym tuczy się zwierzęta przeznaczone do uboju

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Tuczarnia – część wsi Borowina Sitaniecka w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość
 Tuczarnia – część wsi Marszowice w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Tuczarnia – część wsi Opaka w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Lubaczów 
 Tuczarnia – część wsi Iwierzyce w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Iwierzyce
 Tuczarnia – część wsi Waleńczów w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Opatów

Przypisy